Duma – assemblea rappresentativa di vari organi politici e amministrativi russi di varie epoche
 Duma – film del 2005, diretto da Carroll Ballard
 Duma Key – romanzo di Stephen King
 Duma – città della Palestina
 Duma – centro abitato della Siria
 Duma – poema epico riguardante i cosacchi, tipico della tradizione ucraina 
Dumat al-Jandal – antica oasi dell'Arabia Saudita

Pagine correlate 
Duma di Stato